Zénith é um clube de futebol do Haiti. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2008.

Clubes de futebol do Haiti